Nabari kan syfta på följande platser:

Japan 

 Nabarigawa, vattendrag, 
 Nabari, Mie, stad i Mie prefektur,

Kiribati 

 Napari Village, kommunhuvudort, Linjeöarna, Tabuaeran, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar